Хайбула́ев — фамилия.
 Хайбулаев, Абдулах Тиловурович (род. 2001) — российский футболист.
 Хайбулаев, Бийсолтан Нурмагомедович (1972—2016) — прапорщик полиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Хайбулаев, Гусейн Асадулаевич (род. 1961) — советский и российский самбист и дзюдоист.
 Хайбулаев, Тагир Камалудинович (род. 1984) — российский дзюдоист.